«Oral Fixation Volumes 1 & 2» () — четвертий компіляційний альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий у 5 листопада 2002 року лейблом Epic Records. До збірки входять альбоми «Fijacion Oral Vol. 1», «Oral Fixation Vol. 2», а також бонусний DVD-диск з відео з виступами у підтримку цих альбомів.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Збірки Шакіри